Het Eredivisie seizoen 2010/11 was het 55e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Er werd hierin gestreden om het 122e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. Rechtstreekse degradant RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam moesten plaats maken voor de rechtstreekse promovendus De Graafschap en Excelsior. Titelverdediger was FC Twente.

Op 15 mei werd Ajax in een direct duel met koploper FC Twente in de ArenA kampioen van Nederland (3-1). Het was niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Eredivisie dat het kampioenschap op de laatste speeldag van de reguliere competitie beslist werd in een onderling duel tussen de twee overgebleven titelkandidaten. Het was het dertigste landskampioenschap van Ajax, waardoor Ajax vanaf het seizoen 2011/12 recht had op het dragen van drie gouden sterren op het tenue. Ook het feit dat Excelsior met 35 punten nacompetitie moest spelen, was een unieke gebeurtenis. Voorts eindigde het duel PSV-Feyenoord in oktober 2010 in 10-0, een verschil van 10 goals. Feyenoord leed daarmee de veruit grootste nederlaag ooit in de historie van de club. Daarvoor had Feyenoord driemaal met "slechts" 6 goals verschil uit tegen Ajax verloren (6-0 in november 1975, 8-2 in september 1983 en 6-0 in mei 1999).

Teams 
De volgende teams speelden in de Eredivisie tijdens het seizoen 2010/11.

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Verhoudingen punten

Verhoudingen doelpunten voor

Verhoudingen doelpunten tegen

Verhoudingen doelsaldo

Positieverloop per club

Play-offs 
Via play-offs speelden de vier beste ploegen die zich nog niet voor Europees voetbal wisten te plaatsen, FC Groningen, Roda JC Kerkrade, ADO Den Haag en Heracles Almelo, om een ticket in de voorrondes van de Europa League. ADO Den Haag wist dit ticket uiteindelijk te bemachtigen door te winnen van FC Groningen in de finalewedstrijden van de play-offs.
In de finale van de play-offs won ADO Den Haag thuis met 5-1.
Drie dagen na de 5-1 thuiszege op FC Groningen verloor de ploeg de uitwedstrijd in de finale van de play-offs met dezelfde cijfers. De penaltyserie werd met 4-3 gewonnen.

De nummers 16 en 17 (respectievelijk Excelsior en VVV-Venlo) handhaafden zich in de eredivisie door middel van play-offs met acht teams uit de Jupiler League.

Officiële eindstand

Wedstrijdverslagen

Statistieken 
Alle statistieken zijn bijgewerkt t/m 5 april.

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers 

Bron: VI

Assists 

Bron: VI

Keepers

Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele kaarten

Rode kaarten 
 /

Kaarten en schorsingen 

Bronnen: Eredivisie en KNVB
Bij de 5e, 7e, 9e, 11e en elke volgende gele kaart volgt er 1 wedstrijd schorsing.
* Deze spelers hebben in de laatste twee wedstrijden van vorig seizoen een gele kaart gekregen.
** Deze spelers zijn tijdens het seizoen veranderd van club.

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten (spelers) 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=140|Club
!align=center width=65|Thuis/Uit
!align=center width=125|Tegenstander
!align=center width=55|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=55|Eind.
!align=center width=180|Scheidsrechter
!align=center width=260|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 2
|align=left| Purrel Fränkel
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 4e
|align=center| 6 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 2
|align=left| Jens Janse
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel (Ruw spel en tackle)
|align=center| 1
|-
|align=left| 2
|align=left| Donny Gorter
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 1
|align=center| 79e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Hands
|align=center| 1
|-
|align=left| 3
|align=left| Jan-Paul Saeijs
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 16e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1In beroep vrijgesproken
|-
|align=left| 3
|align=left| Alje Schut
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 3 - 0
|align=center| 58e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Twee keer geel (Vasthouden en tackle)
|align=center| 1
|-
|align=left| 3
|align=left| Frank Demouge
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 3 - 0
|align=center| 72e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Elleboog
|align=center| 4waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 5
|align=left| Bruno Martins Indi
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 0
|align=center| 90e+1
|align=center| 2 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 3
|-
|align=left| 6
|align=left| Mark-Jan Fledderus
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 0
|align=center| 45e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel (Ruw spel)
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Vito Wormgoor
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Michel Winter
|align=center| Tackle
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 7
|align=left| Laurent Delorge
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 2 - 2
|align=center| 85e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel (Tackle en vasthouden)
|align=center| 1
|-
|align=left| 9
|align=left| Erton Fejzullahu
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 65e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Twee keer geel (Vasthouden en ruw spel)
|align=center| 1
|-
|align=left| 9
|align=left| Miquel Nelom
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Slaan
|align=center| Geseponeerd wegensgebrek aan bewijs
|-
|align=left| 9
|align=left| Norichio Nieveld
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 74e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| Vurnon Anita
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 0 - 0
|align=center| 27e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Tackle
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| 10
|align=left| Kelvin Leerdam
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 0
|align=center| 34e
|align=center| 10 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel (Ruw spel)
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| Jorge Chula
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 2 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Twee keer geel (Tackle)
|align=center| 1
|-
|align=left| 12
|align=left| Jagoš Vuković
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 84e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Zeer gevaarlijk spel (Tackle);Met twee benen tackelen(poging tot)
|align=center| 4 + 1
|-
|align=left| 13
|align=left| Arjan Swinkels
|align=left| Willem II
|align=center| Thuis
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 23e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Hands
|align=center| 1In beroep vrijgesproken
|-
|align=left| 13
|align=left| Jonathan Reis
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 33e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Ruw spel
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 13
|align=left| Jacob Lensky
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 1
|align=center| 74e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1In beroep vrijgesprokenAanklager in beroepVrijgesproken in beroep
|-
|align=left| 14
|align=left| André Ooijer
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 0
|align=center| 89e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Ruw spel
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 15
|align=left| Mark Otten
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 0
|align=center| 21e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Twee keer geel (Ruw spel en vasthouden)
|align=center| 1
|-
|align=left| 15
|align=left| Douglas
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 31e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 15
|align=left| Patrick Paauwe
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 0 - 0
|align=center| 74e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel (Ruw spel en tackle)
|align=center| 1
|-
|align=left| 15
|align=left| Rasmus Lindgren
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 90e+2
|align=center| 0 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 16
|align=left| Kees Luijckx
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 2
|align=center| 74e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 17
|align=left| Peter Reekers
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 2 - 2
|align=center| 70e
|align=center| 5 - 2
|align=center| van Boekel
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Orlando Engelaar
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 0 - 0
|align=center| 36e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Yuri Rose
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 80e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Tim Sparv
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 77e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Gevaarlijk spel
|align=center| 4waarvan 1 voorwaardelijk1ste keer in beroep 4waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 18
|align=left| Héctor Moreno
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 0
|align=center| 84e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Onsportief gedrag
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 19
|align=left| Niels Fleuren
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 1
|align=center| 39e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Ben Haverkort
|align=center|
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 19
|align=left| Leroy George
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 2
|align=center| 80e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Ruud Bossen
|align=center|
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 20
|align=left| Kaj Ramsteijn
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 2 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Michel Winter
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Denis Halilović
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 1
|align=center| 71e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Veli Lampi
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center|
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk1ste keer in beroep 32de keer in beroep verworpen
|-
|align=left| 21
|align=left| Daan Bovenberg
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 24e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Tom van Sichem
|align=center|
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk1ste keer in beroep 3waarvan 1 voorwaardelijk2de keer in beroep wat later weer is ingetrokken
|-
|align=left| 21
|align=left| Arnold Kruiswijk
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 3
|align=center| 85e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 2waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 21
|align=left| Michael Silberbauer
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| De Graafschap
|align=center| 0 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Onsportief gedrag
|align=center| 3
|-
|align=left| 22
|align=left| Niklas Moisander
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 2 - 1
|align=center| 90+4e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Onsportief gedrag
|align=center| 4waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 22
|align=left| Andreas Granqvist
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 3 - 0
|align=center| 51e
|align=center| 7 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Hands op de doellijn
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Arjan Swinkels
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 3 - 1
|align=center| 54e
|align=center| 7 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Hands op de doellijn
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| 22
|align=left| Gerrit Pressel
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 4 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 7 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Tim Breukers
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 0
|align=center| 66e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Ken Leemans
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0
|align=center| 74e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Nemanja Gudelj
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 15e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Ben Haverkort
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 25
|align=left| Christian Kum
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 2 - 2
|align=center| 53e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 25
|align=left| Douglas
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 43e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Slaan
|align=center| 6
|-
|align=left| 25
|align=left| Nick Viergever
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 0
|align=center| 63e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 26
|align=left| Niki Zimling
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 4 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 5 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Ruw spel
|align=center| 4
|-
|align=left| 26
|align=left| Graziano Pellè
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 2 - 0
|align=center| 73e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Ruw spel
|align=center| 3
|-
|align=left| 27
|align=left| Daan Bovenberg
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 23e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 27
|align=left| Pa-Modou Kah
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 2
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 27
|align=left| Denis Halilović
|align=left| Willem II
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 1
|align=center| 73e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Ruw spel
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 28
|align=left| Kaj Ramsteijn
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 67e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 29
|align=left| Rogier Meijer
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 2
|align=center| 84e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 29
|align=left| Leon Broekhof
|align=left| De Graafschap
|align=center| Thuis
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 3
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 29
|align=left| Christian Grindheim
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| Excelsior
|align=center| 2 - 2
|align=center| 85e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Ruw spel
|align=center| 4
|-
|align=left| 29
|align=left| Arjan Swinkels
|align=left| Willem II
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 3 - 5
|align=center| 89e
|align=center| 4 - 5
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Ruw spel
|align=center| 4
|-
|align=left| 29
|align=left| Gill Swerts
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 1
|align=center| 59e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Ruw spel
|align=center| 4
|-
|align=left| 29
|align=left| Charlton Vicento
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 3
|align=center| 76e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Mark Looms
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 0
|align=center| 4e
|align=center| 2 - 6
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Mateusz Prus
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 83e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Roberto Rosales
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 2
|-
|align=left| 30
|align=left| Wilfred Bouma
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 1 - 2
|align=center| 83e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Neerhalen doorgebroken speler
|align=center| 1
|-
|align=left| 31
|align=left| Mark-Jan Fledderus
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 1
|align=center| 46e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Héctor Moreno
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 2 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Ruw spel
|align=center| 3
|-
|align=left| 32
|align=left| Jussi Kujala
|align=left| De Graafschap
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 89e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Orlando Engelaar
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 53e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Ruw spel
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| 33
|align=left| Csaba Fehér
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 19e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Ruw spel
|align=center| 4
|-
|align=left| 33
|align=left| Everton
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 2
|align=center| 81e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 33
|align=left| Ruud Vormer
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 4 - 0
|align=center| 90e
|align=center| 5 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|}

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Naam(Functie)
!align=left width=140|Club
!align=center width=65|Thuis/Uit
!align=center width=125|Tegenstander
!align=center width=55|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=55|Eind.
!align=center width=180|Scheidsrechter
!align=center width=260|Reden
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 8
|align=left| Pieter Huistra (hoofdcoach)
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 4 - 2
|align=center| 88e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 9
|align=left| Alex Pastoor (hoofdcoach)
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 74e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| John van den Brom (hoofdcoach)
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 0
|align=center| 30e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 1
|-
|align=left| 12
|align=left| Jan Wouters (assistent-trainer)
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 0
|align=center| 89e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jack van Hulten
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 2
|-
|align=left| 21
|align=left| Mario Meijer (verzorger)
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 5
|align=center| 87e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Grove of beledigende taal richting de 4e official
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 23
|align=left| Gertjan Verbeek (hoofdcoach)
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 2
|align=center| 56e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Aanmerkingen op de leiding
|align=center| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=140|Club
!align=center width=65|Thuis/Uit
!align=center width=125|Tegenstander
!align=center width=55|Eind.
!align=center width=130|Scheidsrechter
!align=center width=220|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 3
|align=left| Dries Mertens
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 3 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Duwen / Slaan
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 4
|align=left| Marcus Berg
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Elleboog / Achterwaartse klap
|align=center| 4
|-
|align=left| 4
|align=left| Guyon Fernandez
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 4In beroep 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 2 jaar
|-
|align=left| 3e ronde KNVB beker
|align=left| John Goossens
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| FC Dordrecht
|align=center| 4 - 3
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijk1ste keer in beroep 3 voorwaardelijk2de keer in beroep vrijgesproken
|-
|align=left| 7
|align=left| Michael Silberbauer
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 7
|align=left| Lorenzo Piqué
|align=left| Jong ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Jong PSV
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jordy de Goeij
|align=center| Slaan(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 7
|align=left| Jagoš Vuković
|align=left| Jong PSV
|align=center| Uit
|align=center| Jong ADO Den Haag
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jordy de Goeij
|align=center| Slaan(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 7
|align=left| Ben Rienstra
|align=left| Jong Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Jong FC Twente
|align=center| 2 - 2
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Beloften-competitie ronde 10
|align=left| Charlton Vicento
|align=left| Jong ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| 1 - 1
|align=center| Tom Koekoek
|align=center| Elleboog / Achterwaartse klap(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 4waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 15
|align=left| Luis Suárez
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Bijten van een tegenstander
|align=center| 7
|-
|align=left| 25
|align=left| Ola Toivonen
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Elleboog / Achterwaartse klap
|align=center| 4
|-
|align=left| 25
|align=left| Douglas Franco Teixeira
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Slaan / Gewelddadige handeling(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 6
|}

Trivia 
 ADO Den Haag (John van den Brom), AZ (Gertjan Verbeek), FC Groningen (Pieter Huistra), sc Heerenveen (Ron Jans), Heracles Almelo (Peter Bosz), N.E.C. (Wiljan Vloet), FC Twente (Michel Preud'homme) en Willem II (Gert Heerkes) begonnen met een andere trainer aan het seizoen, dan dat ze aan seizoen 2009-2010 eindigden.
 Roda JC heeft haar naam, per dit seizoen, gewijzigd in "Roda JC Kerkrade"
 Willem II heeft het hele seizoen op de laatste plaats gestaan, vanaf de eerste speelronde tot en met de laatste speelronde. Na de eerste speelronde nog op een gedeelde 17e plaats en daarna het hele seizoen op de 18e plaats.

Zie ook 
 Records Eredivisie seizoen 2010/11

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2010/11